Tushita (Sanskrit  ) ist:

 Tushita, eine himmlische Welt in der buddhistischen Kosmologie

in der hinduistischen Mythologie:
 der Name von Vishnu im dritten Manvantara
 Tushita (Frau des Vedashiras), Mutter der Tushitas
 Tushitas, eine Ghana von 12 oder 36 himmlischen Wesen

Siehe auch:
 Ganden Phodrang (Tushita-Palast)